Şəhriyar – centro abitato del distretto di Göygöl, in Azerbaigian
 Şəhriyar – centro abitato del distretto di Masallı, in Azerbaigian
 Şəhriyar – centro abitato del distretto di Sabirabad, in Azerbaigian
 Şəhriyar – centro abitato del distretto di Şamaxı, in Azerbaigian
 Şəhriyar – centro abitato del distretto di Şərur, in Azerbaigian